SGU steht als Abkürzung für:
 Saratowski Gossudarstwenny Uniwersitet, die Staatliche Universität Saratow in Russland
 Schmöckwitz–Grünauer Uferbahn, ein ehemaliger Straßenbahnbetrieb im Südosten Berlins
 Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, ein Begriff aus dem SCC-Regelwerk
 Stargate Universe, eine Sci-Fi-Fernsehserie
 Sveriges geologiska undersökning, die Schwedische Geologie-Behörde
 Swiss German University, eine Privat-Universität in Indonesien

SGU